

Australië 
 Garden Island (West-Australië), is een eiland nabij Perth
 Garden Island (Nieuw-Zuid-Wales), is een eiland nabij Sydney
 Garden Island (Zuid-Australië), is een eiland nabij Adelaide

Canada 
 Garden Island (Ontario), is een eiland nabij Kingston

Verenigde Staten 
 Garden Island (Michigan), is een eiland in het Michiganmeer